Pierre Bonnet (bioloog) - Frans bioloog (arachnoloog)
 Pierre Bonnet (bisschop) - Frans bisschop
 Pierre Bonnet (bokser) - Frans bokser
 Pierre Bonnet (componist) - Frans componist
 Pierre Bonnet (wielrenner) - Frans wielrenner
 Pierre-Paul Bonnet (officier) - Frans officier
 Pierre Ossian Bonnet - Frans wiskundige
 Pierre-Louis Bonnet de Mautry - Frans politicus
 Pierre Bonnet (horloges) - Italiaans horlogemerk